Бетелу ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Норте-де-Аралар. Занимает площадь 6,9 км². Население — 346 человек (на 2006 год). Расстояние до административного центра провинции — 43 км.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Наварры